Якуб Будзановський (;  ? —  після 1549) — польський шляхтич гербу Самсон, військовик, урядник і посідач маєтностей.
 Миколай Будзановський — польський міністр держмайна, Другий уряд Дональда Туска.